Kittehcoin (código: MEOW), es una criptodivisa derivada de Litecoin que usa como mascota un Maneki Neko.

Características 

Esta criptodivisa está basada en el algoritmo scrypt y ofrece recompensas mediante el sistema proof of work.

La cantidad total de monedas está acotada a 25.000.000.000. Los bloques se generan cada sesenta segundos.

Para encriptar las transacciones se utiliza una criptografía de clave pública, en la que un usuario genera un par de claves criptográficas: una pública y una privada. Sólo la clave privada puede decodificar la información cifrada con la clave pública; por tanto, el propietario de las claves puede distribuir la clave pública abiertamente sin temor a que alguien la utilice para modificar sus transacciones. Todas las direcciones de Kittehcoin son claves públicas; consisten en una cadena de 34 números y letras que empiezan con la letra K. La clave pública es la dirección de Kittehcoin a la que otros usuarios pueden enviar kittehcoins.

Kimoto Gravity Well 

Esta característica permite ajustar el nivel de dificultad cada vez que se encuentra un bloque.

Enlaces externos 
Página oficial de Kittehcoin

Referencias

Notas al pie 

Criptoanarquismo
Criptomonedas